O Sisto, Sisto o Sixto pueden referirse a:

O Sisto 

 O Sisto (Aranga), lugar español de la parroquia de Fevenzas, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.

Sisto 

 Sisto (Dozón), parroquia española del municipio de Dozón, provincia de Pontevedra, Galicia.

Sixto 

 Sixto (Arteijo), despoblado español de la parroquia y municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sixto (Arzúa), aldea española de la parroquia de Pantiñobre, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sixto (Boimorto), lugar español de la parroquia de Brates, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sixto (Málaga), barrio español del municipio  y provincia de Málaga, Andalucía.